

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Dubie – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Szczerców 
 Dubie – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Krzeszowice

Inne 
 Dubie – wieś w obwodzie lwowskim
 Dubie – jezioro wytopiskowe znajdujące się na terenie Równiny Drawskiej w gminie Drawno
 Dubie – jezioro w gminie Człopa

Zobacz też 
 Dubie Małe
 Jezioro Dubie